Le Bec de canard est un site fluvial français de la Marne situé à l'est du port de Bonneuil, sur le territoire communal de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne).

Liens externes 
 http://www.ville-bonneuil.fr/vivre-a-bonneuil/cadre-de-vie/environnement/espaces-verts.htm
 http://sigr.iau-idf.fr/amfphp/services/visiaurif_amenagement/requetes/donnees/fleuve_enquete_pdf/94011.pdf

Toponyme évoquant le canard
Lieu-dit